Мупанар (полное имя и фамилия — Говиндасвами Каруппия Мупанар) (, , ; 19 августа 1931, Сундераперумал Ковиль, Мадрас, Британская Индия (ныне округ Танджавур) — 30 августа 2001, Ченнаи, штат Тамилнад, Индия) — индийский общественно-политический деятель. Генеральный секретарь президиума Индийского национального конгресса (1980—1988). Депутат верхней палаты Парламента Индии Раджья сабха (1977—2001).

Биография 
Родился в богатой семье землевладельцев, которая владела обширными участками плодородной земли. Его отец был конгрессменом.

В 1980—1988 годах — Генеральный секретарь президиума Индийского национального конгресса. Соратник Индиры Ганди.
В 1996 году основал Конгресс Тамил Маанила. В 1996—2001 годах — лидер Тамильского Федерального государственного конгресса.

Примечания

Ссылки 
 G.K. Moopanar passes away

Депутаты Раджья сабхи
Политики Индии
Члены Индийского национального конгресса